Parenti, amici e tanti guai (Parenthood) – film del 1989, diretto da Ron Howard.
 Fra nonni e nipoti (Parenthood) – serie televisiva del 1990, ispirata all'omonimo film del 1989.
 Parenthood – serie televisiva del 2010, anch'essa ispirata al film del 1989 Parenti, amici e tanti guai.